Punk-O-Rama Vol. 10 è il decimo volume della collana Punk-O-Rama.

Tracce 

 Motion City Soundtrack - When You're Around
 Matchbook Romance - Lovers & Liars
 The Matches - Shoot Me In The Smile
 From First to Last - Failure By Designer Jeans
 Sage Francis - Sun Vs. Moon
 Bad Religion - News From The Front
 This Is Me Smiling - Mixin' Up Adjectives
 Youth Group - Shadowland
 Scatter the Ashes - From The Tops Of Trees
 Some Girls - I Need Drugs
 Danger Doom - Mince Meat
 The Offspring - Mission from God
 Converge - Black Cloud
 Hot Water Music - Last Goodbyes
 Bouncing Souls - Anchors Aweigh (live)
 Millencolin - Farewell My Hell
 Dropkick Murphys - The Warrior's Code
 The Unseen - Dead Weight Falls
 Rancid - White Knuckle Ride
 Pennywise - Falling Down
 NOFX - No Fun In Fundamentalism
 Pulley - Bloodstain
 The Special Goodness - Not The Way
 Tiger Army - Ghostfire
 Roger Miret and the Disasters - Riot, Riot, Riot
 The Coup - Laugh/Love/Fuck

Voci correlate 
 Punk-O-Rama
 Epitaph Records

Collegamenti esterni 
 

Album di autori vari
Album pubblicati dalla Epitaph Records